Le mot implantation peut avoir plusieurs significations :
 en économie, implantation désigne l'installation d'une unité de production à un endroit précis.
 en électronique, l'implantation désigne la mise en place des composants sur une carte électronique. Ce peut être à la conception, ou à la fabrication.
 en embryologie, l'implantation désigne la première étape de la nidation.
 en ingénierie, le mot implantation est parfois utilisé, de manière inappropriée, avec le sens de mise en œuvre.
 en sciences des matériaux et dans l'industrie des semi-conducteurs, l'implantation est un procédé de dopage pour introduire des ions d'une certaine espèce dans un substrat qui est souvent du silicium dans le cas des semi-conducteurs.
 en topographie, une implantation est l'art de passer du plan, qu'il soit informatisé ou papier, au terrain.
 en urbanisme, l'implantation signifie la disposition d'un bâtiment sur un terrain donné.

it:Implementazione